Ez a lap a Milo Murphy törvénye című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái